МС-21 («Магистральный самолёт XXI века») — российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. Программа семейства ближне-среднемагистральных самолётов МС-21 разрабатывается корпорацией «Иркут» совместно с входящим в её состав ОКБ Яковлева. Предполагалось, что при запуске серийного производства самолёт получит наименование «Як-242», но впоследствии от него отказались.

Планировалось, что серийное производство самолёта начнётся в 2017 году, но в итоге первый полёт он совершил 28 мая 2017 года. Позднее было решено, что на российский рынок самолёты поступят во второй половине 2020 года. Впервые был открыт для публичного посещения на МАКС-2019 в сентябре 2020 года.

Лётная сертификационная программа самолёта МС-21 была завершена в декабре 2021 года. Планировалось, что серийное производство самолёта начнётся в 2022 году, но затем его запуск в производство перенесли на 2024 год.

Описание 
МС-21 предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях и призван конкурировать с иностранными аналогами на всех географических рынках. Самолёт имеет самый широкий фюзеляж в классе среднемагистральных самолётов (4,06 м), что позволяет предоставить пассажирам и экипажу комфорт, сравнимый с широкофюзеляжными самолётами последнего поколения.

Крыло сделано впервые для машин ближне- и среднемагистрального классов из полимерных композитных материалов; на момент выпуска в мире имеется всего три типа самолётов, крылья которых изготавливаются из подобных материалов — Boeing B787 Dreamliner, Airbus A350 XWB и Bombardier CSeries.

Планируется оснащение по выбору заказчика одним из двух типов двигателей:
 ПД-14 (разработан в ОАО «Авиадвигатель» на базе ПС-12);
 PW1431G (разработка американской компании — производителя авиационных двигателей Pratt & Whitney).

Предполагается, что основную конкуренцию самолёту составит китайский Comac C919, но при этом МС-21 претендует на ту же коммерческую нишу, что и Boeing 737 MAX, а также

История 

Главный конструктор проекта — Константин Попович.

Самолёт представляет собой глубокую модернизацию самолёта Як-42 ОКБ им. Яковлева. В первоначальном варианте проекта самолёт представлял собой цельнометаллический моноплан нормальной схемы с низкорасположенным стреловидным крылом, классическим оперением, убирающимся шасси и двигателями, расположенными на пилонах под крылом. Планировалась установка двух турбореактивных двигателей ПС-90А12 с тягой 12 000 кгс каждый. Самолёт рассчитывался на 156—162 пассажира. Предполагалось, что при запуске серийного производства самолёт получит наименование «Як-242», но впоследствии от него отказались.

Программа семейства ближне-среднемагистральных самолётов МС-21 разрабатывается корпорацией «Иркут» совместно со входящим в её состав ОКБ Яковлева. Участником проекта также была компания «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», но в феврале 2008 года она покинула проект.

Разработкой нового крыла для МС-21 занималась компания «АэроКомпозит», работами по фюзеляжу — непосредственно корпорация «Иркут», а также ОКБ Яковлева. Хвостовую часть проектировало КБ Бериева.

29 октября 2010 года в ЦАГИ были завершены предварительные испытания воздухозаборников для двигателей самолёта. В ходе исследований определены режимы безопасной эксплуатации с установленными двигателями. По завершении всех необходимых процедур разработчику были выданы рекомендации по их эксплуатации.

Американские и российские двигатели, первые испытания 
5 июня 2012 года «Иркут» и Pratt & Whitney подписали окончательное соглашение о том, что заказчикам нового самолёта будут предлагаться двигатели PW1431G. Первый полёт лайнера с этими двигателями был запланирован на 2015 год.

30 октября 2012 года корпорация «Иркут» представила МС-21 с российскими двигателями ПД-14 для государственных заказчиков — Министерств обороны и внутренних дел Российской Федерации, МЧС РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Специального лётного отряда «Россия» Управления делами Президента РФ.

6 февраля 2014 года Иркутский авиазавод (филиал НПК «Иркут») начал сборку первых опытных образцов самолёта МС-21-300.

Первый полёт, первый и второй экземпляры 
8 июня 2016 года в цехе Иркутского авиационного завода состоялась торжественная церемония выкатки и презентация лётного образца нового самолёта.

Первый полёт МС-21 совершён 28 мая 2017 года. Полёт прошёл штатно и проходил на высоте 1000 метров при скорости 300 км/час, его продолжительность составила 30 минут. Лайнер пилотировали лётчики-испытатели Герои России Олег Кононенко и Роман Таскаев.
17 октября 2017 прошёл первый дальний полёт (4500 км) из Иркутска в Жуковский на территорию ЛИИ имени М. М. Громова, где будут проходить дальнейшие испытания.

12 мая 2018 года на аэродроме Иркутского авиазавода состоялся первый полёт второго опытного самолёта МС-21-300. При постройке новой машины учтены результаты лётных испытаний первого опытного образца. Продолжительность полёта составила 1 час 7 минут, он проходил на высоте до 3000 метров при скорости до 400 км/ч. Программа полёта включала проверку самолёта на устойчивость и управляемость при различной конфигурации крыла с уборкой и выпуском шасси, а также проверку работоспособности бортового оборудования. Самолёт пилотировал экипаж в составе лётчиков-испытателей Василия Севастьянова и Андрея Воропаева.

11 июля 2018 года второй участвующий в лётных испытаниях самолёт МС-21-300 совершил полёт в новой окраске.

Полёт продолжительностью 3 часа 7 минут выполнен на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО Корпорация «Иркут» (в составе ОАК). Полётное задание включало проверки самолётных систем и снятие аэродинамических поправок для системы измерения воздушно-скоростных параметров. Самолёт достиг высоты 9000 м, все системы отработали штатно.

Для окраски второго самолёта выбран белый цвет, позволяющий наглядно продемонстрировать высокое качество поверхности планёра и точность стыковки отсеков фюзеляжа.

20 июля 2018 года второй опытный самолёт МС-21-300, участвующий в программе лётных испытаний, совершил перелёт из Иркутска на аэродром ЛИИ имени М. М. Громова «Раменское» (г. Жуковский Московской области). Полёт продолжался шесть часов. Лайнер пилотировали командир воздушного судна лётчик-испытатель 1 класса ОКБ имени А. С. Яковлева Василий Севастьянов и второй пилот лётчик-испытатель 1 класса ОКБ имени А. С. Яковлева Андрей Воропаев.

Дальнейшие испытания двух опытных самолётов МС-21-300 будут проводиться на базе Лётно-испытательного и доводочного комплекса (ЛИиДК) ОАО «ОКБ имени А. С. Яковлева». Для обеспечения испытательных работ в ЛИиДК построен новый ангар, развёрнуты средства наземного обслуживания, создан высокопроизводительный комплекс сбора, обработки и анализа полётной информации. Новые технологии обработки результатов лётных испытаний обеспечивают высокую информативность полётов, в каждом из которых система бортовых измерений позволяет регистрировать более 30 тыс. параметров.

Серийный выпуск отодвигается, третий экземпляр готов 
По официальным планам ОАК, ввод в эксплуатацию первых самолётов семейства МС-21 и их сертификация были намечены на 2017—2019 годы; ранее в 2012 году зампредседателя Правительства России Д. Рогозин сообщил журналистам, что производство МС-21 начнётся с 2020 года. При этом ещё в 2009 г. замгендиректора ОКБ им. Яковлева Аркадий Гуртовой на авиасалоне МАКС-2009 заявил, что серийное производство должно начаться в 2016 году. В феврале 2019 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что сроки запуска в серийное производство МС-21 сдвигаются на конец 2020 года. В январе 2022 года тот же Сергей Чемезов заявил, что сроки запуска в серию снова сдвигаются — уже на 2024 год.

26 августа 2022 года гендиректор российского «Аэрофлота» озвучил планы о заключении твёрдого контракта на 210 МС-21 (в новом облике, с российскими двигателями, импортозамещенные самолёты) .

16 марта 2019 года на аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полёт третьего опытного самолёта МС-21-300. Продолжительность полёта составила 1 час 30 минут, он проходил на высоте до 3500 метров при скорости до 500 км/ч.

Демонстрация на выставках, четвёртый экземпляр 

В сентябре 2019 года самолёт был представлен широкой публике на МАКС-2019. Зарубежной премьерой стал перелёт и демонстрация МС-21-300 на фестивале авиации, космоса и технологий TEKNOFEST в Стамбуле в сентябре 2019 года.

25 декабря 2019 года на аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полёт четвёртого опытного самолёта МС-21-300, предназначенного для лётных испытаний. Продолжительность полёта составила 1 час 40 минут, он проходил на высоте около 3000 метров со скоростью около 500 км/ч.

Пятый экземпляр, сертификация с российскими двигателями 
Пятый МС-21 (заводской № 0007) получит бортовой номер 73057 и станет первым самолётом МС-21-300, который строится по серийным технологиям, он будет оснащён двигателями ПД-14. В 2021 году самолёт поднимется в небо и пройдёт сертификационные испытания уже с российскими двигателями.

По данным Счётной палаты, на 1 ноября 2018 года в проект вложено 158 млрд руб. (то есть проект подорожал в 2,3 раза), а общая стоимость программы МС-21 до 2025 года оценена в 437,4 млрд руб.

Запланированные усовершенствования 
Разработка российского бортового радиоэлектронного оборудования должна быть завершена к концу 2023 года. До того используется оборудование компаний Thales, Honeywell и Rockwell Collins.

В начале мая 2020 года стало известно, что Минпромторг РФ заказал импортозамещение комплектующих МС-21 с выполнением НИОКР к концу 2022 года и завершением работ в целом до 2024 года. Планируется замена 54 агрегатов и элементов систем МС-21, в том числе вспомогательной силовой установки, механизма перестановки стабилизатора, топливной системы, гидравлических рукавов, шин, спасательных аварийных трапов и плотов, кресел пилотов, элементов интерьера пассажирской кабины.

В ноябре 2020 года завершена постройка первого опытного самолёта МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14.

15 декабря 2020 года состоялся первый полёт самолёта МС-21-310, оснащённого новыми российскими двигателями ПД-14, продолжительность полёта составила 1 час 25 минут.

18 января 2021 года самолёт МС-21 выкатился за пределы ВПП в подмосковном аэропорту «Жуковский» в ходе испытаний. В ходе испытаний на прерванный полёт с применением экстренного торможения и имитацией отказа одного двигателя МС-21-300 выкатился за пределы ВПП. Экипаж не пострадал. Видимых повреждений не обнаружено. Отказа систем не зафиксировано. Причины инцидента выясняются, — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о выкатывании самолёта в «Жуковском»

7 апреля 2021 года в ОАК сообщили об успешном завершении сертификационных испытаний авиалайнера МС-21-300 в условиях естественного обледенения.

24 августа 2021 года первый лётный прототип самолёта МС-21-300 с бортовым номером 73051 прилетел в аэропорт Перми Большое Савино для проведения лётных испытаний, в ходе которых проводился сбор статистики по нагруженности планёра во время взлётов и посадок.

В сентябре 2021 года генеральный директор «Государственной транспортно-лизинговой компании» Евгений Дитрих заявил, что проект нуждается в господдержке, выраженной в компенсации недостающих лётных часов на первом этапе после ввода лайнера в коммерческую эксплуатацию. Уже ведутся переговоры с Минпромторгом и ОАК.

В ноябре 2021 года Россия представила среднемагистральный лайнер МС-21-310 на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021. 14 ноября в день открытия авиасалона самолёт совершил показательный полёт. В ОАЭ он прибыл 10 ноября 2021 года, выполнив беспосадочный перелёт из Московской области в Дубай протяжённостью около 3700 км.

30 ноября 2021 года корпорация «Иркут» (входит в ОАК «Ростеха») завершила постройку первого самолёта МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композитных материалов российского производства.

Первые поставки в планах на 2022, получение сертификата типа 
17 декабря 2021 года Интерфакс, со ссылкой на источник, близкий к авиакомпании «Россия» сообщил, что перевозчик надеется получить первый МС-21 в сентябре 2022 года. Поставка второго ожидается в ноябре, ещё двух — в декабре.

21 декабря на Youtube-канале ОАК опубликовали интервью директора «Инженерного центра» Константина Поповича и руководителя «ОКБ им. А. С. Яковлева» Даниила Бренермана на борту самолёта МС-21-300 во время перелёта из Жуковского в Иркутск в рамках сертификационных контрольных испытаний.

24 декабря глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о завершении лётных испытаний базовой модели МС-21-300 и ожидании получения сертификата типа в ближайшее время.

28 декабря 2021 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о получении базового сертификата типа для самолёта с двигателями Pratt & Whitney и крылом из зарубежных композитов.

29 декабря 2022 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что самолёт МС-21 с российскими двигателями и крылом получил одобрение Росавиации.

Санкции после вторжения Российской Федерации на Украину 
Из-за вторжения России на Украину, «ОКБ им. А. С. Яковлева», корпорацией «Иркут», а также все её филиалы, включая Иркутский авиационный завод, были включены в санкционные списки стран Евросоюза, США и ряда других стран.

В марте 2022 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что планы по серийному производству самолёта МС-21 сдвинутся на один-два года в связи с санкциями, наложенными на Россию. Самолёт будет выпускаться серийно только с российским двигателем ПД-14. Предстоит импортозаместить свыше 80 систем и агрегатов в самолёте. Сертификацию планируется завершить до конца 2023 года. Первые шесть самолётов МС-21 с двигателями ПД-14 планируется поставить авиакомпаниям в 2024 году, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

30 сентября 2022 года СМИ сообщили, что на Иркутском авиастроительном заводе завершилась ремоторизация первого лётного экземпляра самолёта МС-21 (б/н 73051). В настоящее время машина с двигателями ПД-14 проходит приёмку специалистов ЛИиДК ОКБ им. А. С. Яковлева. По окончании отработки всех систем и оборудования будут выполнены руление, скоростная пробежка по ВПП и испытательный полёт.

Кроме монтажа отечественной маршевой силовой установки, на машине проводилась доработка систем по результатам прошедших лётных испытаний самолётов типов МС-21-300 и МС-21-310. Также часть импортных компонентов оборудования авиалайнера была заменена на российские аналоги. В частности, была полностью заменена импортная бортовая кабельная сеть.

Конструкция 

Двухдвигательный низкоплан с однокилевым хвостовым оперением. Двигатели самолёта расположены на пилонах под консолями крыла.

У МС-21 лучший показатель весовой доли углекомпозитов в конструктиве среди российских самолётов — составляет 35 %. Среди методов совершенствования технологий отмечается метод вакуумной инфузии, используемый для изготовления крупных силовых интегральных элементов первого уровня: лонжеронов и обшивки крыла со стрингерами, секций панелей центроплана, силовых элементов и обшивки киля и хвостового оперения. Российский завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске первым в мире применяет безавтоклавный метод вакуумной инфузии (VARTM) для изготовления из полимерных композитных материалов крупных интегральных конструкций первого уровня; это позволит как улучшить характеристики лайнера, так и уменьшить затраты на производство. Метод вакуумной инфузии существует уже многие годы, но такое крупное и сложное изделие, как крыло самолёта, по этой технологии впервые изготовили в Ульяновске.

На самолёт устанавливаются двигатели Pratt & Whitney PW1431G, которые были выбраны корпорацией «Иркут» для установки на самолёт в декабре 2009 года. Предполагается, что в будущем на самолёт может устанавливаться двигатель ПД-14, закончивший сертификационные испытания в 2018 году.

Кабина пилотов МС-21 проектировалась с учётом самых современных требований к эргономике, что должно упростить пилотирование и снизить нагрузку на экипаж.

В ОАК отмечали, что преимущество самолёта МС-21 — самый широкий в своём классе фюзеляж, который позволит делать разную компоновку по уровню комфорта и по вместимости.

Конструкторам удалось значительно повысить комфортабельность пассажирского салона за счёт увеличения как свободного пространства между креслами, так и ширины самих кресел. Это позволило повысить удобство полёта на дальние расстояния и значительно сократить время посадки и высадки пассажиров в аэропорту — до 30 %. Интерьер салона создан фирмой ; его техническим оснащением занимаются НПО «Наука» и .

Производство 
Серийное производство МС-21 будет вестись на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ) — филиале ПАО «Корпорация „Иркут“». В рамках подготовки к выпуску самолётов семейства МС-21 интенсивно ведётся реконструкция завода, включающая монтаж самой современной в России автоматизированной линии агрегатной и окончательной сборки.

Предполагалось, что первый серийный экземпляр самолёта МС-21 будет выпущен в 2017 году, однако это событие перенесено на 2020 год.

По информации советника генерального директора ОАК Валерия Окулова, в 2021 году на ИАЗ планировалось построить шесть МС-21-300, в 2022 году — 12, в 2023 году — 25 самолётов. С 2025 года планировалось выйти на производство 72 машин в год. Теперь планы изменились: глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что первый серийный МС-21 будет выпущен в 2022 году с американским двигателем, но российским крылом, в 2023 году госкорпорация выпустит шесть самолётов МС-21, в 2024 году — 12, к 2025 году — 32 машины, в 2027 году — 76 машин.

Сертификация самолёта МС-21 должна быть завершена к концу 2021 года, затем самолёт пройдёт валидацию и в 2022 году получит сертификат европейского авиарегулятора EASA. В 2023 года начнутся серийные поставки лайнера первым заказчикам — «Аэрофлоту», «ИрАэро», Red Wings.

Поставщики компонентов 
Первоначально предполагалось, что доля отечественных комплектующих для МС-21 составит 38 %, однако правительство поставило задачу довести этот показатель до 97 % к 2022 году, чтобы практически не зависеть от поставок импортных комплектующих.

В 2014 году министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял, что предполагаемая доля российских комплектующих в МС-21 — примерно 50 %. К моменту серийного производства самолёта локализация (включая отечественные двигатели ПД-14) достигнет 80 %.

Крыло и фюзеляж 
Крыло и некоторые другие элементы планера выполнены из полимерных композитных материалов. Разработчиком и поставщиком углепластиковых (композитных) крыльев является концерн «Аэрокомпозит» и ОНПП «Технология».

В сентябре 2018 года АО «АэроКомпозит» попало под американские санкции, в связи с чем не смогло закупать импортные материалы для композитных элементов самолёта: углеволоконную ленту и связующие составы. В связи с этим начался процесс перехода на российские материалы, производимые композитным дивизионом Росатома. В июле 2021 года композитное крыло из российских материалов было состыковано с фюзеляжем самолёта.

В конструкции самолёта запланировано применение отечественных композитных материалов, в том числе углеродных волокон UMT 49S, UMT 42S и UMT 290 на основе отечественного ПАН-прекурсора производства компании UMATEX (входит в корпорацию «Росатом»). Кроме того, планируется применить биндерную ленту марки ACM BE-C180UD производства компании «Препрег-СКМ», портфельной компании РОСНАНО, ленту Роболен 200 производства компании УНИХИМТЕК. Отечественные материалы будут применяться в конструкции консолей крыла, рулей высоты и направления, агрегатов механизации самолёта.

Фюзеляж разработан и производится корпорацией «Иркут» и ОКБ им. Яковлева.

Шасси 
Поставщиком шасси стала компания «Гидромаш» из Нижнего Новгорода.

Двигатели 
В январе 2018 года в ОДК сообщили, что предприятие «ОДК-Пермские моторы» подписало с корпорацией «Иркут» договор на поставку пяти ТРДД ПД-14 для лётных испытаний в составе самолёта МС-21. Начало лётных испытаний МС-21 с двигателями ПД-14 запланировано на 2019 год, первые два двигателя корпорация «Иркут» получила 21 апреля 2019 года. Завершение испытаний и получение сертификата типа воздушного судна МС-21 с двигателями ПД-14 планируется в 2021 году. Модификация самолёта с двигателями ПД-14 будет называться МС-21-310.

В августе 2017 года корпорация «Иркут» обнародовала план поставок двигателей для самолёта МС-21. В соответствии с планом, ПД-14 будет установлен на половину из первых 630 (?) серийных МС-21. Ключевой заказчик «Аэрофлот» получит все МС-21 с двигателями Pratt&Whitney, а Red Wings — 4 самолёта с ПД-14 и 12 с PW1400G-Jm.

В дальнейшем все серийные модели будут штатно комплектоваться двигателями ПД-14 с возможностью установки PW1400G-Jm по желанию заказчика.

 Вспомогательная силовая установка
Возможно применение как импортной ВСУ, так и российской, разработанной и производимой НПП «Аэросила».

Электрика и электроника 
Кабина пилотов, а также часть авионики самолёта разработаны и поставляются концерном «Радиоэлектронные технологии» и компанией , при участии российской компании «Авионика».

Компании Honeywell, Thales и Elbit Systems поставляют многофункциональные экраны 9×12" для авионики, электронные планшеты лётчика, системы улучшенного/синтезированного видения (EVS/SVS). Компания  поставляет системы side-stick (боковых ручек управления по типу джойстиков), индикаторы на лобовое стекло и системы «стеклянной кабины».

Компании  при участии российской компании «Авиаприбор» (Саратовский электроприборостроительный завод) поставляют систему управления полётом.

В августе 2009 года компания  анонсировала поставки электрогенераторов и вспомогательного электрооборудования.

Другие разработчики и поставщики 
Некоторые компоненты для самолёта поставляют компании , .

 Гидравлику разрабатывает ПАО «Корпорация „Иркут“».
 Ряд силовых электроприводов — холдинг «Технодинамика».
 Системы пожаротушения — , холдинг «Технодинамика».
 Узлы мотогондолы, агрегаты из полимерно-композиционных материалов на основе углепластика, пилоны поставляет ВАСО.
 Гидроприводы переменного тока и плунжерные насосы — авиационная корпорация «Рубин».

Техническое оснащение пассажирского салона разрабатывают НПО «Наука» и ; комплексная система кондиционирования воздуха разработана российской компанией ПКО Теплообменник.

 Тренажёры
Для подготовки персонала научно-производственной фирмой «Системы комплексных тренажёров» разработан и изготовлен ряд тренажёров, в том числе ряд пилотажных тренажёров разной степени реализма, тренажёр аварийно-спасательных процедур, тренажёр пожаротушения, тренажёр сервиса, инженерный тренажёр для подготовки техников.

Модификации 
В рамках программы создания семейства пассажирских самолётов нового поколения в настоящее время разрабатываются лайнеры МС-21-300 (160—211 мест) и МС-21-200 (130—176 мест).

В сентябре 2011 года президент корпорации «Иркут» Алексей Фёдоров в ходе Байкальского экономического форума заявил, что корпорация в первую очередь будет поставлять заказчикам самолёт семейства МС-21 в варианте  посадочными местами (МС-21-300) вместо планировавшегося ранее варианта  креслами (МС-21-200), поскольку 70—80 % заявок приходит на вариант со вместимостью .

В перспективе семейство самолётов МС-21 предполагается расширить. В частности увеличенным как по длине (до 256 мест в одноклассной конфигурации), так и по площади крыла МС-21-400 со взлётной массой 105 тонн и двигателем ПД-14М. В более отдалённой перспективе — МС-21-500, МС-21-600 и МС-21-700, параметры которых ещё не определены.

Также рассматриваются дальнемагистральные варианты МС-21-300LR и МС-21-400LR с коммерческой дальностью до 12 тыс. км, увеличенным запасом топлива и двигателями ПД-18Р. Предполагается, что в перспективе взлётная масса самолётов семейства может превысить 155 тонн, а тяга двигателей достигнет 20—25 и даже 30 тонн.

Варианты с двигателями ПД-14 будут иметь обозначения МС-21-310 и МС-21-210.

Лётно-технические характеристики

Заказчики 

На начало июня 2016 года корпорация «Иркут» сообщает, что заключены твёрдые предоплаченные контракты на поставку 175 лайнеров МС-21 российским лизинговым компаниям и авиаперевозчикам. По большинству из твёрдых заказов получен аванс. Разработчики МС-21 планируют реализовать до 1000 самолётов за последующие 20 лет.

Интерес к покупке самолёта проявили индонезийские и иранские компании.

На авиасалоне МАКС-2017 были подписаны предварительные контракты на поставки МС-21 через лизинговую компанию «Ильюшин финанс Ко.» с авиакомпаниями «Саратовские авиалинии» (6 самолётов) и «ВИМ-Авиа» (15 самолётов), но так как эти авиакомпании были закрыты, предварительные соглашения были расторгнуты.

На 30 мая 2018 года портфель заказов на МС-21 составлял 279 самолётов, из которых на 185 машин были заключены твёрдые (проавансированные) контракты.

В марте 2019 года Правительство РФ предложило российскому лоукостеру «Победа» вместо части заказанных самолётов Boeing 737 Max приобрести МС-21. Однако руководство компании отказалось менять Boeing 737 на МС-21, пояснив, что «рост издержек непременно отразится на стоимости билетов, что для лоукостера недопустимо». В апреле этого же года на заседании коллегии Минпромторга России вице-премьер правительства Юрий Борисов заявил, что компания «Аэрофлот» ведёт переговоры о приобретении дополнительно к 50 самолётам МС-21 ещё 35 лайнеров.

В июле 2019 года глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что во время прошедшего в Анталье заседания межправительственной российско-турецкой комиссии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможном пересмотре контракта на поставку самолётов корпорации Boeing для авиакомпании Turkish Airlines на сумму $10 млрд в пользу самолётов российского производства МС-21 и SSJ 100.

Аналогичные самолёты 
 Airbus A320neo
 Boeing 737 MAX
 Bombardier CS300
 Comac C919
 Ту-204СМ

Сравнение с основными аналогами 
МС-21 претендует на ту же коммерческую нишу, что и новейшие самолёты Boeing 737 MAX и Airbus A320neo.

По утверждениям корпорации «Иркут», МС-21 имеет следующие преимущества перед конкурентами: передовая аэродинамика, возможность использовать современные двигатели, конкурентоспособная цена, увеличенный диаметр фюзеляжа (позволяющий расширить пассажирский салон и багажные отсеки). Как следствие, самая плотная компоновка МС-21 предусматривает большее количество кресел, чем у Boeing 737 MAX и A320neo. Это позволяет МС-21 снизить потребление топлива почти на четверть по сравнению с другими современными самолётами аналогичного класса, уменьшить время пребывания в аэропорту на 20 % и повысить комфорт пассажиров. Выброс вредных веществ в атмосферу у МС-21 снижен более чем на 20 % относительно существующих аналогов. Также разработчик заявляет, что эксплуатационные затраты на МС-21 снижены на 12—15 % по сравнению с самолётами текущего поколения и на 6—7 % по сравнению с A320neo и Boeing 737 MAX.

Эксперты считают, что выход на внешний рынок для производителей МС-21 является крайне сложной задачей. Это обусловлено тем, что внешний рынок законтрактован Boeing и Airbus на 75 % до 2025 года, существует необходимость подготовки сервисной сети за рубежом, а также могут быть проблемы с сертификацией самолёта за границей. Вместе с тем, рынок гражданской авиации растёт, и получение части рынка считается выполнимой задачей.

Критика проекта 
Die Welt в статье 2017 года обращает внимание на неоднократные переносы первого полёта и мизерные заказы МС-21, резюмируя что у проекта МС-21 «нет шансов против Airbus и Boeing».
В 2017 году ведущий эксперт института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко подверг критике проект МС-21, высказав мнение, что МС-21 «никогда не окупится».

По состоянию на 2018 год отмечается, что МС-21 имеет проблемы с выходом на внешние рынки и продолжает дорожать, а установка двигателя ПД-14 может привести к росту стоимости эксплуатации для покупателей.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 МС-21 на сайте ОАК
 МС-21 на svavia.ru
 Статьи по теме МС-21 на aviation21.ru — «Авиация России»
 МС-21 — последние новости и статус программы на aviation21.ru
 МС-21 на сайте airwar.ru — «Уголок неба»
 США просчитались с российским проектом МС-21 // Взгляд, 15 мая 2021

Пассажирские самолёты
Самолёты Иркута
Самолёты России
Проекты самолётов
Самолёты Яковлева
Среднемагистральные самолёты